Wojskowe sądy rejonowe (II RP)
 Wojskowe sądy rejonowe (PRL)